Ben Spencer est un nom pouvant désigner:

  (1890-1970), joueur de baseball américain
 Ben Spencer (né en 1992), joueur de rugby à XV anglais
  (né en 1995), joueur de soccer américain
 Ben Spencer, homme politique britannique

Voir aussi 
 

Spencer, Ben